tin (element), waar stannum de Latijnse naam van is
 Stannum (Lerum), een plaats in Zweden